Кирнођи има више значења:

 Кирнођи (Улму), насеље у округу Калараш у Румунији
 Кирнођи (Кирнођи), насеље у округу Калараш у Румунији
 Општина Кирнођи (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији